Torredenegó és una de les tres entitats de població del municipi de Llobera (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat. Només hi ha l'església parroquial de Santa Maria de Torredenegó, la rectoria i una casa.

Demografia

Referències 

Entitats de població del Solsonès
Geografia de Llobera